Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Kratzmann e Jim Pugh che hanno battuto in finale Marty Davis e Brad Drewett 6–7, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Tim Pawsat (semifinali)
 Mark Kratzmann /  Jim Pugh (campioni)

 Gary Muller /  Simon Youl (primo turno)
 Broderick Dyke /  Tom Nijssen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1987